Jotão - 70º filho de Gideão. Jotão contou aos moradores de Siquém, na Tribo de Efraim, uma fábula sobre as plantas que procuravam um rei. Contando a fábula, ele quis pôr ênfase na inutilidade de tirania. (Juízes 9)
 Jotão ou Jotam - Rei do Reino de Judá. (II Reis 19)

Bíblia
Desambiguação